Brunnwies heißen folgende geographischen Objekte:

 Brunnwies (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Brunnwies (Gemeinde Brunnenthal), Ortschaft von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Brunnwies (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brunnwies (Gemeinde Schärding), Ortschaft von Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich